Güllepumpe ist
 eine Pumpe für Gülle
 die scherzhafte Bezeichnung für das Motorrad CX 500 von Honda